Blatec bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Blatec, Gemeinde im Okres Olomouc
 Blatec, Ortsteil von Hodětín, Okres Tábor
 Blatec, Ortsteil von Rovensko pod Troskami, Okres Semily